Champeaux puede referirse a: 

 Champeaux, comuna de Ille y Vilaine.
 Champeaux, comuna de Mancha.
 Champeaux, comuna de Sena y Marne.